Pantoja mexikói település
 Pantoja perui település
 Pantoja spanyolországi település